Il campionato di serie A2 di pallacanestro maschile 1999-2000 è composto da 11 società. Le squadre giocano un girone di andata, uno di ritorno più un terzo girone.

La prima classificata si aggiudica la promozione diretta in serie A1.
Le squadre classificate tra il 2º ed il 9º posto si contendono ai play-off le altre 2 promozioni.

Retrocede l'ultima classificata.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Lega Basket Serie A2 Tabellone gare

Play-off

Semifinali A

Semifinali B

Altre statistiche

Verdetti
 promosse in serie A: Cordivari Roseto, De Vizia Avellino, Snaidero Udine.
 retrocesse in serie B1: Banco di Sardegna Sassari.

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000